Kraftwerk Vernayaz steht für folgende Wasserkraftwerke:

 Kraftwerk Pissevache (auch: Lonza-Kraftwerk), ein Hochdruck-Laufwasserkraftwerk
 Kraftwerk Vernayaz (SBB), ein Speicherkraftwerk der Schweizerischen Bundesbahnen
 Kraftwerk Vernayaz (STE SV), ein Kleinkraftwerk der Société de Turbinage des Eaux de Salvan et Vernayaz SA
 Kraftwerk Salanfe, ein Kraftwerk, das das Wasser aus dem Lac de Salanfe verarbeitet